Фальки () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Фальки, Анна (род. 1972) — итальянская актриса, модель и продюсер.
 Фальки, Исидоро (1838 — 1914) — итальянский врач и археолог-самоучка.
 Фальки, Станислао (1851—1922) — итальянский композитор и музыкальный педагог.

См. также 
 Фальки — деревня в Вилейском районе Минской области Белоруссии